skalnica (Lepidopsetta bilineata) – gatunek ryby z rodziny flądrowatych
 skalnica (Saxifraga) – rodzaj roślin z rodziny skalnicowatych
 Skalnica – potok, dopływ Syhleca
 Skalnica – szczyt w Beskidzie Małym
 Skalnica – szczyt na Pogórzu Karkonoskim